Civic center (Im amerikanischen Englisch ist die Schreibweise „civic center“, im britischen Englisch wird es „civic centre“ geschrieben.) bedeutet Regierungszentrum, Verwaltungsviertel oder Verwaltungszentrum und kann sich auf Folgendes beziehen

In Kanada:
 Ottawa Civic Centre

In den Vereinigten Staaten (nach Staaten sortiert):
 Pine Bluff Civic Center in Pine Bluff, Arkansas
 Azusa Civic Center in Azusa, Kalifornien
 Berkeley Historic Civic Center District in Berkeley, Kalifornien
 Civic Center, Los Angeles, California ist ein Viertel, in dem sich eine Reihe von Regierungsgebäuden befindet.
 Civic Center Financial District (Pasadena, California) in Pasadena, Kalifornien
 San Diego Civic Center in San Diego Kalifornien
 San Francisco Civic Center Historic District in San Francisco Kalifornien
 Civic Center (San Francisco) in San Francisco Kalifornien
 Marin County Civic Center in San Rafael Kalifornien
 Olive Civic Center in Orange Kalifornien
 Pasadena Civic Center District in Pasadena Kalifornien
 Civic Center, Denver in Denver, Colorado
 Civic Center Historic District (Denver, Colorado) in Denver, Colorado
 Hartford Civic Center ist ein Sport- und Kongresszentrum in Hartford, Connecticut
 St. Augustine Civic Center in St. Augustine, Florida
 Tallahassee-Leon County Civic Center in Tallahassee, Florida. Hier befindet sich u. a. die Mehrzweckhalle Donald L. Tucker Center.
 Lihue Civic Center Historic District in Lihue, Hawaii
 Wailuku Civic Center Historic District in Wailuku Hawaii
 Peoria Civic Center ist ein Tagungszentrum mit einem Stadion in Peoria, Illinois
 Civic Center Historic District (Des Moines, Iowa) in Des Moines, Iowa
 Cumberland County Civic Center ist ein Stadion in Portland, Maine
 Peabody Civic Center Historic District in Peabody Massachusetts
 Duluth Civic Center Historic District in Duluth, Minnesota
 Saint Paul Civic Center Arena ist ein ehemaliges Stadion im RiverCentre von St. Paul, Minnesota
 Griswold Civic Center Historic District in Allegan, Michigan
 Civic Center (Manhattan) in New York City, New York
 Mid-Hudson Civic Center in Poughkeepsie, New York
 Hamilton Historic Civic Center in Hamilton, Ohio
 Civic Center (Bartlesville, Oklahoma) in Bartlesville in Oklahoma
 Barrington Civic Center in Barrington, Rhode Island
 Providence Civic Center ist der frühere Name des Dunkin’ Donuts Center in Providence, Rhode Island
 Warwick Civic Center Historic District in Warwick, Rhode Island
 Florence Civic Center ist ein Stadion in Florence, South Carolina
 Longview Civic Center Historic District in Longview, Washington
 Civic Center Historic District (Kenosha, Wisconsin) in Kenosha, Wisconsin

In Großbritannien:

 Hampstead Civic Centre wurde nur teilweise fertiggestellt. Hiervon existiert nur noch die Swiss Cottage Library von 1964.
 Sunderland Civic Centre (1970)
 Kensington and Chelsea Civic Centre (1977)
 St. Albans Civic Centre mit der Alban Arena
 Barking and Dagenham Civic Centre bei Becontree Heath (1937)
 Newcastle Civic Centre (1967)
 Civic Centre (Southampton) (1932)
 Newport Civic Centre (Hauptgebäude von 1940)
 Civic Centre (Swansea) wurde 1982 als County Hall eröffnet.